Paul Weston (footballer), Australisch Australian footballspeler
 Paul Weston (muzikant), een Amerikaans pianist, arrangeur, componist en orkestleider
 Paul Weston (politicus), een Brits politicus